765 Mattiaca – asteroide della fascia principale
 Mattiaca – divinità celtica, il cui culto era celebrato in Canavese, analoga in qualche modo alla Mórrígan dei miti irlandesi
 Mattiaca – relativo ai Mattiaci, tribù germanica